Udvardy ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Udvardy (1949–2019), ungarische Filmproduzentin
 György Udvardy (* 1960), ungarischer Geistlicher, Erzbischof von Veszprém
 Ignác Udvardy (1877–1961), ungarischer Maler
 József Udvardy (1911–2000), ungarischer Geistlicher, Bischof von Szeged-Csanád
 Luca Udvardy (* 2005), ungarische Tennisspielerin
 Miklos Udvardy (1919–1998), ungarisch-amerikanischer Biologe
 Panna Udvardy (* 1998), ungarische Tennisspielerin